1-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин прошёл в августе 1980 года в Дакаре, Сенегал по круговой системе. В нём участвовали 10 спортсменов из 3 стран. Чемпионом Африки стал представитель Сенегала Басиру Ба. По дополнительным показателям второе место занял Исса Траоре, а третье Ахмет Диав. Чемпионат одновременно был зональным турниром чемпионата мира по шашкам. В чемпионат мира помимо трёх призёров вышел занявший пятое место Гба Бенуа из-за ограничения на количество участников чемпионата мира от одной страны.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

1980 год в Камеруне
1980 год в шашках